Femme fatale, een vrouw die haar schoonheid en seksualiteit gebruikt om mannen te verleiden en in het ongeluk te storten
 Femme Fatale (album), het zevende studioalbum van de Amerikaanse popzangeres Britney Spears
 Femme Fatale Tour, de zesde concertenreeks van Britney Spears
 Femme Fatale (bier), een Belgisch bier
 Femme Fatale (1991), een dramafilm van Andre R. Guttfreund
 Femme Fatale (1992), een film van Inge van Calame van Alphen
 Femme Fatale (2002), een Franse erotische thriller uit 2002, geregisseerd door Brian De Palma
 Femme Fatale (nummer), van Evdokia Kadi, de Cypriotische inzending voor het Eurovisiesongfestival van 2008